Motherless Brooklyn steht für:

 Motherless Brooklyn (Roman), Roman von Jonathan Lethem (1999)
 Motherless Brooklyn (Film), Kriminalfilm von Edward Norton (2019)